Urbanek bzw. Urbánek ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Urbanek (1928–2014), polnischer Paläontologe
 Aleš Urbánek (* 1980), tschechischer Fußballspieler
 Dietmar Urbanek (* 1949), deutscher Fußballtorwart
 Hans Urbanek (* 1948), österreichischer Dirigent und Generalmusikdirektor
 Hermann Urbanek (* 1948), österreichischer Redakteur, Sachbuchautor und Science-Fiction-Experte
 Jiří Urbánek (1944–2009), tschechischer Fusion- und Jazzmusiker, Komponist, Arrangeur und Bandleader
 Johann Urbanek (1910–2000), österreichischer Fußballspieler
 Julius Urbanek (1881–1949), österreichischer Maschinenbauer und Hochschullehrer

 Kurt Urbanek (1884–1973), deutscher Verwaltungsjurist
 Paul Urbanek (* 1964), österreichischer Jazzpianist und -komponist
 Robert Urbanek (* 1987), polnischer Diskuswerfer
 Rudolf Urbánek (1877–1962), tschechischer Historiker
 Willi Urbanek (* vor 1961), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Zdeněk Urbánek (1917–2008), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Bartolomej Urbanec (1918–1983), slowakischer Komponist und Dirigent